Birken  steht für:

 Birken, eine Gattung von Bäumen

Orte:
 Birken (Bayreuth), Ortsteil Birken der kreisfreien Stadt Bayreuth, Bayern
 Birken (Birken-Honigsessen), Ortsteil der Gemeinde Birken-Honigsessen, Landkreis Altenkirchen, Rheinland-Pfalz
 Birken (Geisenhausen), Ortsteil des Marktes Geisenhausen, Landkreis Landshut, Bayern
 Birken (Ilshofen), Wüstung im Stadtteil Ruppertshofen (Ilshofen) von Ilshofen, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Birken (Kempten), Ortsteil der kreisfreien Stadt Kempten, Bayern
 Birken (Lohmar), Ortsteil der Stadt Lohmar, Rhein-Sieg-Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Birken (Morsbach), Ortsteil der Gemeinde Morsbach, Oberbergischer Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Birken (Much), Ortsteil der Gemeinde Much, Rhein-Sieg-Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Birken (Mudersbach), Ortsteil der Gemeinde Mudersbach, Landkreis Altenkirchen, Rheinland-Pfalz
 Birken (Neunkirchen-Seelscheid), Ortsteil der Gemeinde Neunkirchen-Seelscheid, Rhein-Sieg-Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Birken (Overath), Ortsteil der Stadt Overath im Stadtteil Heiligenhaus, Rheinisch-Bergischer Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Birken (Presseck), Ortsteil des Marktes Presseck, Landkreis Kulmbach, Bayern
 Birken (Schlackenreuth), Wüstung auf dem Gemeindegebiet des Marktes Presseck
 Birken (Radevormwald), Ortsteil der Stadt Radevormwald, Bergisches Land, Nordrhein-Westfalen
 Birken (Schwarzenbach an der Saale), Ortsteil der Stadt Schwarzenbach an der Saale, Landkreis Hof, Bayern
 Birken (Solingen), Ortslage in der kreisfreien Stadt Solingen, Nordrhein-Westfalen
 Birken (Taufkirchen), Ortsteil der Gemeinde Taufkirchen (Vils), Landkreis Erding, Bayern
 Birken (Windhagen), Ortsteil der Gemeinde Windhagen, Landkreis Neuwied, Rheinland-Pfalz
 Birken (Barmen), Ortslage der Stadt Wuppertal im Stadtteil Barmen, Nordrhein-Westfalen
 In den Birken, Ortslage der Stadt Wuppertal im Stadtteil Elberfeld, Nordrhein-Westfalen
 Große Birken und Kleine Birken, Ortsteile der Stadt Stadtsteinach, Landkreis Kulmbach, Bayern
 das Dorf Birken (bis 1938: Groß Berschkallen) im Kreis Insterburg, Ostpreußen, seit 1946: Gremjatschje (Kaliningrad), Siedlung im Rajon Tschernjachowsk, Oblast Kaliningrad, Russland
 die Gemeinde Březské in Tschechien
 Ober Birken, deutscher Name der tschechischen Stadt Horní Bříza

Personen:
 Andreas Birken (1942–2019), deutscher Historiker, Kartograf und Philatelist
 Clara Catharina von Birken (1605–1679), Schriftstellerin
 Danny aus den Birken (* 1985), deutscher Eishockeytorwart
 Herbert Birken (1914–2007), deutscher Schriftsteller
 Lawrence Birken (1951–2003), US-amerikanischer Historiker
 Sigmund von Birken (1626–1681), deutscher Dichter

Siehe auch:
 Birke (Begriffsklärung)